Audley End – XVII-wieczna rezydencja w Anglii, w hrabstwie Essex
 Audley End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk